

Вулька — місцевість у Франківському районі Львова

 Колишня назва села Волиця — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Бережанський район
Колишня назва села Новорічиця — Рівненська область, Зарічненський район

Села:

Вулька — село, Берестейська область, Берестейський район, Чорнавчицька сільська рада.
 Вулька — село, Берестейська область, Дорогичинський район, Антопільська сільська рада.
 Вулька — село, Берестейська область, Дорогичинський район, Брашевицька сільська рада.
 Вулька — село, Берестейська область, Дорогичинський район, Вульківська сільська рада.
 Вулька — село, Берестейська область, Жабинківський район, Ленінська сільська рада.
 Вулька — село, Берестейська область, Іванівський район, Мохрівська сільська рада.
 Вулька — село, Берестейська область, Кам'янецький район, Огородницька сільська рада.

Населені пункти та їхні частини
 Вулька — гміна в Люблінському повіті Люблінського воєводства
 Вулька — село в гміні Скрвільно Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вулька — село в гміні Александрув-Куявський Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вулька — село в гміні Скемпе Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вулька — село в гміні Жулкевка Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Вулька — село в гміні Серокомля Луківського повіту Люблінського воєводства
 Вулька — село в гміні Вулька Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Вулька — село в гміні Поддембиці Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Вулька — село в гміні Вартковиці Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Вулька — село в гміні Радзаново Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Вулька — село в гміні Лешно Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Вулька — село в гміні Ліпсько Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Вулька — село в гміні Вежбно Венгровського повіту Мазовецького воєводства
 Вулька — село в гміні Гарасюки Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Вулька — село в гміні Риманів Коросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Вулька — село в гміні Юхновець-Косьцельни Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Вулька — село в гміні Бакалажево Сувальського повіту Підляського воєводства
 Вулька — село в гміні Чижі Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Вулька — село в гміні Щучин Граєвського повіту Підляського воєводства
 Вулька — село в гміні Орля Більського повіту Підляського воєводства
 Вулька — село в гміні Філіпув Сувальського повіту Підляського воєводства
 Вулька — село в гміні Суховоля Сокульського повіту Підляського воєводства
 Вулька — село в гміні Конецполь Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Вулька — село в гміні Слупія Конецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Вулька — село в гміні Єнджеюв Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Вулька — село в гміні Руцяне-Нида Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Вулька — село в гміні Стшалково Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Вулька — частина села Раходоще в гміні Адамів Замойського повіту Люблінського воєводства
 Вулька — частина села Ульгівок у гміні Ульгівок Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Вулька — частина села Недзелиська в гміні Щебрешин Замойського повіту Люблінського воєводства
 Вулька — частина села Журавниця в гміні Звежинець Замойського повіту Люблінського воєводства
 Вулька — частина села Високе в гміні Замостя Замойського повіту Люблінського воєводства
 Вулька — частина села Лукова в гміні Лукова Білгорайського повіту Люблінського воєводства
 Вулька — частина села Переспа в гміні Тишівці Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Вулька — частина села Старий Брус у гміні Старий Брус Володавського повіту Люблінського воєводства
 Вулька — частина села Удриче-Конець у гміні Старий Замосць Замойського повіту Люблінського воєводства
 Вулька — частина села Тарновець у гміні Тарнів Тарнівського повіту Малопольського воєводства
 Вулька — частина села Шимбарк у гміні Горлиці Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Вулька — частина села Полом-Дужи в гміні Новий Вісьнич Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Вулька — частина села Ванівка (Венглювка) в гміні Корчина Коросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Вулька — частина села Пшедмесьце-Чудецьке в гміні Чудець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Вулька — частина села Посада Заршинська (Посада-Заршинська) в гміні Заршин Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Вулька — частина села Ястковиці в гміні Пишниця Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Вулька — частина села Красне в гміні Красне Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Вулька — частина села Гутисько Явірницьке (Гуцисько-Яворніцьке) в гміні Яворник-Польський Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Вулька — частина села Кельнарова в гміні Тичин Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Вулька — частина села Бжезьниця в гміні Дембиця Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Вулька — частина села Волиця в гміні Буківсько Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Вулька — частина села Ріпник (Жепник) у гміні Вояшувка Коросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Вулька — частина села Чарна-Сендзішовська в гміні Сендзішув-Малопольський Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Вулька — частина села Уляниця в гміні Динів Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Вулька — частина села Юґошув у гміні Образув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Вулька — частина села Мендзилесе в гміні Влощова Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Вулька — частина села Ґлухув-Ляси в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Вулька — частина села Срочкув у гміні Пацанув Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Вулька — частина села Льоркі в гміні Гродзічно Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Вулька — частина села Кулігі в гміні Ґродзічно Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Вулька — колонія в гміні Сідра Сокульського повіту Підляського воєводства
 Вулька — колонія в гміні Тучемпи Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Вулька — осада в гміні Бані Мазурські Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Вулька — осада в гміні Кентшин Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Вулька — осада в гміні Кольно Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Вулька — осада в гміні Бартошице Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Див. також 
 Вулькапродерсдорф

Примітки